Slangrivier (rivier), twaalf verschillende riviere in Zuid-Afrika (sien Cebuano wiki)
 Slangrivier (plaats), een dorpje in Zuid-Afrika